Der Kanton Beuzeville ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Bernay, im Département Eure und in der Region Normandie; sein Hauptort ist Beuzeville. Vertreter im Generalrat des Départements sind seit 2015 Jean-Pierre Flambard (PS) und Micheline Paris (DVG).

Der Kanton Beuzeville ist 514,99 km² groß. Er liegt im Mittel auf 96 Meter über dem Meeresspiegel, zwischen 0 m in Berville-sur-Mer und 153 m in Vannecrocq.

Die Gemeinden im Kanton sind gemäß Erlass vom 31. Dezember 1997 Teil des Herkunftsgebietes Calvados. Der Kanton umfasst den nördlichen Teil des Hochplateaus Lieuvin.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 61 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Beuzeville aus den 16 Gemeinden Berville-sur-Mer, Beuzeville, Boulleville, Conteville, Fatouville-Grestain, Fiquefleur-Équainville, Fort-Moville, Foulbec, La Lande-Saint-Léger, Manneville-la-Raoult, Martainville, Saint-Maclou, Saint-Pierre-du-Val, Saint-Sulpice-de-Grimbouville, Le Torpt und Vannecrocq. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 145,47 km2.

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2019: Fusion Saint-Georges-du-Mesnil und Saint-Jean-de-la-Léqueraye → Le Mesnil-Saint-Jean

Bevölkerungsentwicklung 

Beuzeville